USS Darter — два підводні човни  ВМС США.

 USS Darter (SS-227) — підводний човен типу «Гато», збудований у 1943 році, загинув у 1944 році
 USS Darter (SS-576) — збудований у 1959 році, списаний у 1989 році